Руско-турски рат се може односити на:

 Руско-турски рат (1568—1570)
 Руско-турски рат (1571—1574)
 Руско-турски рат (1676—1681)
 Руско-турски рат (1686—1700)
 Руско-турски рат (1710—1711)
 Руско-турски рат (1735—1739)
 Руско-турски рат (1768—1774)
 Руско-турски рат (1787—1792)
 Руско-турски рат (1806—1812)
 Руско-турски рат (1828—1829)
 Руско-турски рат (1877—1878)

Види још 
 Руско-турски ратови